Мікуш () — словацьке прізвище. Відомі носії:

 Томаш Мікуш (1993) — словацький хокеїст.
 Юрай Мікуш (1987) — словацький хокеїст.
 Юрай Мікуш (1988) — словацький хокеїст.

Словацькі прізвища